

Geografia 
 Lippe – Lippe (successivamente Lippe-Detmold e poi di nuovo Lippe) fu uno storico stato della Germania, governato dalla casata di Lippe

Persone 
 Ermanno Adolfo di Lippe-Detmold (1616-1666) – conte di Lippe-Detmold
 Federico Adolfo di Lippe-Detmold (1667-1718) – conte di Lippe-Detmold 
 Giovanni Bernardo di Lippe-Detmold (1613-1652) – conte di Lippe-Detmold
 Henriette Augusta di Lippe-Detmold (1725-1777) – principessa di Lippe-Detmold
 Simone Augusto di Lippe-Detmold (1727-1782) – conte di Lippe-Detmold 
 Simone Enrico Adolfo di Lippe-Detmold (1694-1734) – conte di Lippe-Detmold 
 Simone Enrico di Lippe-Detmold (1649-1697) – conte di Lippe-Detmold
 Simone Filippo di Lippe-Detmold (1632-1650) – conte di Lippe-Detmold 
 Simone Luigi di Lippe-Detmold (1610-1636) – conte di Lippe-Detmold
 Simone VII di Lippe-Detmold (1587-1627) – conte di Lippe-Detmold